ELE peut désigner :
  Euler–Lagrange equation (en français, équation d'Euler-Lagrange), un résultat mathématique qui joue un rôle fondamental dans le calcul des variations.

Éle peut désigner :
 Éle, un ancien royaume médiéval du nord de la province de Munster en Irlande.